Ранчо ла Асенсион има више значења:

 Ранчо ла Асенсион (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Асенсион (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику